Miejscowości w USA:
 Keyser – miasto w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Mineral
Gminy w USA:
 Keyser (ang. Keyser Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie DeKalb

fr:De Keyser
nl:De Keyser
sv:De Keyser